

Caratteristiche tecniche 
È un giocatore molto duttile tecnicamente, il suo ruolo naturale è quello di ala destra, ma può ricoprire più ruoli come l'esterno di centrocampo, la mezzala e il trequartista.

Carriera
Ha totalizzato 71 presenze (e 6 reti) in Serie B con le maglie di Cesena e Avellino.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 29 gennaio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Sassuolo: 2007-2008

Sassuolo: 2008

Note

Collegamenti esterni